Kapitan korvete (izvirno ) je bil vojaški čin v več nemških vojnih mornaricah:
 Kapitan korvete (Kaiserliche Marine)
 Kapitan korvete (Reichsmarine)
 Kapitan korvete (Kriegsmarine)
 Kapitan korvete (Volksmarine)
 Kapitan korvete (Bundesmarine)

Glej tudi 
 Major (Nemčija)